Edward Taylor – polski ekonomista, ojciec Karola Taylora
 Edward Taylor (1642-1729) – amerykański purytanin, poeta
 Edward Taylor (1931-) – angielski pisarz, twórca sztuk Pomysł na morderstwo, Stosunki na szczycie, Unia bez tajemnic